Ohrner ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Ohrner (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Thomas Ohrner (* 1965), deutscher Fernsehmoderator und Schauspieler

Siehe auch:
 Orner